Letschert ist der Familienname folgender Personen:

 Lotte Letschert (* 1983), deutsche Schauspielerin
 Rianne Letschert (* 1976), niederländische Rechtswissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Timo Letschert (* 1993), niederländischer Fußballspieler

Siehe auch: